Чуваки, всьо чотко! — пісня рок-гурту «Брати Гадюкіни» з альбому «Всьо чотко!» (1989). У 2011 році гурт Воплі Відоплясова зробили кавер на пісню, який увійшов до триб'ют-альбому «Я вернувся домів. Концерт пам'яті Сергія Кузьмінського»

Лірика 
Кохана, я з далека бачу

Кохана, писок твій червоний

Кохана, трохи я сі тащу

Кохана, випив ацетони

Приспів

Чуваки, всьо чотко

Чуваки, гей дана-дана

Чуваки, всьо чотко

Чуваки, гей дана-дана

Чуваки, всьо чотко

Чуваки, гей джига-джига

Чуваки, всьо чотко

Чуваки, гей бугі-мугі, є

Я видів, же на краківськім базарі

Жиди файні мешти продавали

Я хтів би с, аби ти мала такі самі

То врешті ми з тобов сі змільдували

Приспів

Ява триста пєдесята

Блистить, як в собаки яйця

Стою я під твоєю хатов

Виходь, поїдемо на танці

Відеокліп 
Відеокліп зміксований з частинок відео і фотографій.

Пісні гурту Брати Гадюкіни
Українські пісні